Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Atlanta 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Pam Shriver che ha battuto in finale Kathy Jordan 6-2, 6-0.

Teste di serie

Assente
 Pam Shriver (campionessa)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Barbara Potter (primo turno)

 Anne Smith (quarti di finale)
 Kathy Jordan (finale)
 Andrea Leand (quarti di finale)
 Wendy White (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Atlanta 1983